Асаф () — певец и музыкант, автор нескольких псалмов, вошедших в книгу Псалтирь.

Биография 
Асаф жил в эпоху Давида, родословную вёл от Гирсона, старшего сына Левия. Согласно автору Паралипоменон, Асаф сначала один, a затем вместе с Еманом и Ефаном руководил богослужебным пением в сооружённой Давидом скинии на Сионе; его сыновья были начальниками четырёх разрядов певцов по двенадцать членов в каждом ( и след.; ; ; ).

Потомки 
В 2 книге Паралипоменон упоминается левит Иозиил, выступивший в качестве пророка при Иосафате и происходивший в пятом поколении от Матфании, сына Асафа (). Затем род Асафа упоминается в эпоху Езекии () и Иосии (). С Зоровавелем и Иисусом вернулось из плена 128  () или, по другому указанию, 148 членов его (), которые принимали деятельное участие в реставрации храма и возрождении его богослужебной практики  (). Как глава всего рода в одном списке жителей Иерусалима периода после изгнания указывается Матфания (любимое имя указанного рода), происходивший от первенца Αсафа, Заккура (). Два правнука последнего упоминаются как современники Неемии. Из них один, Уззий, сын Вания, назван начальником левитов, которым была поручена служба при жертвоприношениях (), другой, Захария, сын Ионафана, был руководителем одного из двух благодарственных хоров, певших при освящении городских стен ().

Псалмы 
Асаф, помимо того, известен как псалмопевец, занимавший равное с Давидом положение (, ). Ему приписываются двенадцать псалмов, из которых один (49-й) находится во второй книге, a остальные (72–82) образуют главное основание третьей; они все относятся к так называемым «псалмам элогиста», так как в них имя «Элогим» встречается особенно часто, между тем как термин «Иегова» употребляется весьма редко. Псалмы, приписываемые Асафу, отмечены некоторыми характерными особенностями, главным образом тем пророческим тоном, в связи с которым встречаются частые вставки собственной речи Бога. Можно было бы предположить, что именно по этой причине Асаф носил () пророческий титул «провидец», , если бы другие тексты (, ) не указывали, что это прозвище применялось ко всем певцам, вероятно, вследствие родства поэтически-религиозного воодушевления с пророческим.

Примечания

Литература 
 
 

Музыканты по алфавиту
Псалмы:Авторы